Cuevo (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Cuevo (plaats), een plaats in deze gemeente